Торжественная месса:

 Торжественная месса (Берлиоз)
 Торжественная месса (Бетховен)
 Торжественная месса (Лист)
 Маленькая торжественная месса
 Торжественная месса (литургия)